Boina est :
 En Éthiopie, un autre nom du massif volcanique du Dabbahu,
 À Madagascar, un autre nom du royaume d'Iboina.